correcamins o Geococcyx, gènere d'ocells de la família dels cucúlids 
 correcamins tropical o menor, Geococcyx velox
 correcamins del nord o major, Geococcyx californianus
 Wile E. Coyote i el Correcamins, sèrie de dibuixos animats estatsunidencs